Ел Веладеро има више значења:

 Ел Веладеро, Ехидо Насионалиста (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Веладеро (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Веладеро (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Веладеро, Веладеро Морелос (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Веладеро (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Веладеро (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Веладеро (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Веладеро (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Веладеро (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Веладеро (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Веладеро (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Веладеро (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Веладеро (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Веладеро (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Веладеро, Санта Круз Веладеро (Чалчикомула де Сесма), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Веладеро (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Веладеро (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Веладеро (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Веладеро (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику